św. Mateusz Ewangelista
 św. Mateusz (zm. 1003) – jeden z Pięciu Braci Męczenników
 św. Mateusz Kohyōe (1615-1633) – japoński dominikanin, męczennik
 św. Mateusz Alonso de Leciniana (1702-1845) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Mateusz Nguyễn Văn Ðắc (ok. 1808-1861) – wietnamski męczennik
 św. Mateusz Lê Văn Gẫm (ok. 1813-1847) – wietnamski męczennik
 św. Mateusz Feng De (1855-1900) – chiński męczennik
 św. Mateusz Correa Megallanes (1866-1927) – meksykański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Mateusz